Gamm steht für:
 Gamm (Neu Gülze), Wohnplatz von Neu Gülze, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Gamm (Traunstein), Gemeindeteil von Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Personen:
 Annett Gamm (* 1977), deutsche Wasserspringerin
 Bob Gamm († 2012), US-amerikanischer Unternehmer
 David Gamm (* 1995), deutscher Rennrodler
 Christoph Otto von Gamm (1721–1796), mecklenburgischer Regierungsbeamter und Genealoge
 Gerhard Gamm (* 1947), deutscher Philosoph 
 Hans-Jochen Gamm (1925–2011), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Otto-Friedrich Freiherr von Gamm (1923–2001), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter am Bundesgerichtshof
 Rüdiger Gamm (* 1971), deutscher Mentaltrainer
 Stephan Gamm (* 1971), deutscher Unternehmensberater und Politiker (CDU)

GAMM steht als Abkürzung für:
 Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik

Siehe auch:
 Gamm (Adelsgeschlecht)